аль-Мисри́ () — нисба, часть арабского имени, указывающая на принадлежность к Египту (араб. Миср).

 Зун-Нун аль-Мисри (796—859) — египетский суфий.
 Ахмад ибн Юсуф аль-Мисри (835—912) — арабский математик.
 Абу Джафар ат-Тахави аль-Мисри (843/853—935) — известный суннитский богослов, ханафит.
 Ибн Юнус аль-Мисри (950—1009) — один из известнейших арабских астрономов.

См. также 
 Мисри — французская коммуна.